Preach (John Legend) - single van John Legend
 Preach (M.O) - single van M.O
 Preach (Drake) - single van Drake